

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Diamond (Alaszka)
 Diamond (Georgia)
 Diamond (Illionis)
 Diamond (Indiana)
 Diamond (Louisiana)
 Diamond (Missouri)
 Diamond (Kanawha megye, Nyugat-Virginia)
 Diamond (Logan megye, Nyugat-Virginia)
 Diamond (Ohio)
 Diamond (Oregon)
 Amerikai Virgin-szigetek
 Diamond (Saint Crox)

Zene 
 Diamond, 4Minute-album
 Diamond, 12012-album
 Diamond, Constants Deviants-album
 Diamond, Jaci Velasquez-album
 Diamond, Spandau Ballet-album
 Diamond, Stick to Your Guns-album
 Diamond, Julian Austin-dal

Hasonló 
 Diamonds (egyértelműsítő lap)